(, ) est un film hongkongais réalisé par Ann Hui, sorti en 1990.

Synopsis

Fiche technique
 Titre : 
 Titre original : , 
 Réalisation : Ann Hui
 Scénario : Wu Nien-jen
 Pays d'origine : Hong Kong
 Format : Couleurs - 1,85:1 - Mono - 35 mm
 Genre : Drame, action
 Durée : 100 minutes
 Date de sortie : 1990

Distribution
 Maggie Cheung : Cheung Hueyin
 Tan Lang Jachi Tian
 Waise Lee : M. Cheung
 Li Zi-xiong
 Lu Hsiao-fen : Aiko
 Tien Feng : grand-père de Hueyin
 Xiao Xiany
 Yang Tinlan
 Quinzi Yinjian

Liens externes 
 

Film hongkongais sorti en 1990
Film dramatique hongkongais
Film d'action hongkongais
Film réalisé par Ann Hui